Cooperstown peut désigner :
aux États-Unis :
 Cooperstown, une petite ville, siège du comté de Griggs dans l'État du Dakota du Nord,
 Cooperstown, une petite ville du comté d'Otsego dans l'État de New York, célèbre pour héberger le Temple de la renommée du baseball
 Par métonymie, Cooperstown désigne le Temple de la renommée du baseball.
 Cooperstown, un borough du comté de Venango, en Pennsylvanie.

Homonymie de toponyme